Бельви́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Понт-а-Муссон.

География 						
Бельвиль расположен  в 16 км к северу от Нанси и 34 км к югу от Меца. Соседние коммуны: Отревиль-сюр-Мозель на востоке, Мильри на юго-востоке.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 1474 человека.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 				

Коммуны департамента Мёрт и Мозель